Појам Мисури може да се односи на:
 Мисури, савезна америчка држава
 Мисури (река), река у САД
 УСС Мисури